Crazy ("pazzo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Crazy – film documentario del 1999 diretto da Heddy Honigmann
 Crazy – film del 2000 diretto da Hans-Christian Schmid
C.R.A.Z.Y. – film del 2005 diretto da Jean-Marc Vallée
Crazy – film del 2005 diretto da Allison Liddi
Crazy – film del 2007 diretto da Rick Bieber

Musica 
 Crazy – brano musicale di Willie Nelson del 1961
 Crazy – singolo di Seal del 1990; una cover è stata realizzata da Alanis Morissette nel 2005
 Crazy – singolo degli Aerosmith del 1994, dall'album Get a Grip
 (You Drive Me) Crazy – singolo di Britney Spears del 1999, dall'album ...Baby One More Time
 Crazy – singolo dei Mushroomhead del 2004, dall'album XIII
 Crazy – singolo di K'Maro del 2005, dall'album La Good Life
 Crazy – singolo dei Simple Plan del 2005, dall'album Still Not Getting Any...
 Crazy – singolo degli Gnarls Barkley del 2006, dall'album St. Elsewhere
 Crazy – singolo di Lumidee del 2007, dall'album Unexpected
 Crazy – EP dei 4Minute del 2015
 Crazy – singolo di Lost Frequencies e Zonderling del 2017
 Crazy – singolo di Jem del 2008, dall'album Down to Earth
 Crazy – singolo di Franka Batelić del 2018
Crazy – singolo di DaBaby del 2018
 Crazy – singolo di Bazzi del 2020

Altro 
 Crazy – figura del pattinaggio freestyle
 Folle d'amore (Crazy) – episodio della prima stagione di Law & Order: Criminal Intent

Altri progetti